

Biografia
Era il figlio primogenito di Horatio Walpole, II conte di Orford, e di sua moglie, Sophia Churchill, figlia di Charles Churchill e di sua moglie Lady Mary Walpole, figlia di Robert Walpole, I conte di Orford dalla sua amante, in seguito sua moglie Maria Skerett.

Carriera politica
Orford succedette a suo padre come deputato al Parlamento per King's Lynn (1809-1822). Nel 1822 successe a suo padre nella contea e entrò nella Camera dei lord.

Matrimonio
Sposò, il 23 luglio 1812, Mary Fawkener (1788-4 febbraio 1860), figlia di William Fawkener. Ebbero cinque figli:

 Horatio Walpole, IV conte di Orford (18 aprile 1813-7 dicembre 1894);
 Henry Walpole (1 maggio 1818-6 novembre 1876), sposò Cecilia Elizabeth Macalister, non ebbero figli;
 Lady Rachel Katherine Walpole (?-21 giugno 1854), sposò John Savile, IV conte di Mexborough, ebbero un figlio;
 Frederick Walpole (18 settembre 1822-1 aprile 1876), sposò Laura Walpole, ebbero tre figli;
 Lady Dorothy Fanny Walpole (1 aprile 1826-24 marzo 1913), sposò Reginald Henry Nevill, ebbero quattro figli.

Morte
Morì il 29 dicembre 1858, all'età di 75 anni, e gli succedette il figlio maggiore, Horatio.

Ascendenza

Note

Horatio Walpole, 03 conte di Orford
Horatio Walpole, 03 conte di Orford